Утро́ (, ) — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Булонь-сюр-Мер, кантон Утро. Промышленный пригород Булонь-сюр-Мер, расположен на противоположном берегу реки Льян, в 5 км от автомагистрали А16 «Европейская».

Население (2018) — 13 575 человек.

Достопримечательности 
 Башня бывшего шато Лонкети
 Военный мемориал работы известного скульптора Огюстена Лезьё

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,6 %
 промышленность — 15,3 %
 строительство — 7,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 45,6 %
 государственные и муниципальные службы — 31,1 %

Уровень безработицы (2017) — 18,3 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 18 080 (Франция в целом — 21 730, департамент Па-де-Кале — 19 200).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Утро с 2018 года занимает член Социалистической партии Себастьен Шошуа (Sébastien Chochois), член Совета департамента Па-де-Кале от кантона Утро. На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею список социалистов победил в 1-м туре, получив 76,74 % голосов.

Уроженцы 
 Мари Арман Патрис де Мак-Магон, 2-й герцог Мажента (1855—1927), французский военачальник, сын 2-го президента Французской Республики Патриса де Мак-Магона

Города-побратимы 
  Эппельборн, Германия

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года
 Энциклопедия коммун Франции

Галерея 

Коммуны департамента Па-де-Кале